Хуан Цянь (; род. 18 июля 1986, Чунцин) — китайская шахматистка, гроссмейстер (2008) среди женщин.

В составе сборной Китая участница 3-х Олимпиад (2004, 2010—2012) и 3-х командных чемпионатов мира (2007—2009, 2013). Чемпионка Азии (2013).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Китая
Чемпионы Азии по шахматам